Antinjärvet kan syfta på de finska sjöarna:
 Iso Antinjärvi
 Pieni Antinjärvi

Insjöar i Kajanaland